

Бельськ — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Бельськ — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бельськ — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бельськ — село в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства